Italijansko nogometno prvenstvo 1925-26.

Zmagovalna ekipa je bila Juventus F.C.

Severna liga

Predligaške kvalifikacije 
A.C. Legnano, A.C. Mantova, U.S. Novese in F.C. Como so se prijavile za kvalifikacije, toda Novese in Como sta se umaknile,tako da sta Legnano in Mantova obdržali mesto v Prvi diviziji.

Kvalifikacije

Skupina A

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Odločila FIGC.

 Skupina B 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Odločila FIGC.

Finale 

|}

Povratna tekma
1. avgust 1926, Milano.

|}

Juventus se je uvrstil naprej v državni finale.

Južna liga

Kvalifikacije

Marche

Prvenstvena končnica 

|}

Anconitana je bila razglašena za prvaka v Marcheju. Obe ekipi sta napredovali v polfinale Južne lige. Anconitana se je tudi uvrstila v državno divizijo.

Lacij

Predligaške kvalifikacije 

|}

Povratna tekma
5. julij 1925, Rim, Stadio Flaminio.

|}

Audace Roma je ohranila mesto v prvi diviziji, a je bila Roma tudi sprejeta.

Razvrstitev 

(*) Audace Roma in Alba Roma sta se združili ob koncu sezone.
(**) Pro Roma in Fortitudo Roma sta se združili ob koncu sezone.

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Odločila FIGC.

 Kampanija 
 Predligaške kvalifikacije 

|}

Salernitanaudax je obdržal mesto v Prvi diviziji, a se je pozneje umaknil. Stabia je napredoval namesto te ekipe.

 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja. Rezultat je določila FIGC po predaji Puteolane sredi tekme.

Apulija

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Odločila FIGC.

 Sicilija 
 Prvenstvena končnica 

|}

Palermo je bil razglašen za prvaka Sicilije. Obe ekipi sta napredovali v polfinele Južne lige.

 Polfinale 
 Skupina A 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja

Skupina B

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja

 Finale 

|}

Alba Roma se je uvrstila naprej v Državni finale.

 Državni finale 

|}

 Viri 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

1925-26
1925 v nogometu
1926 v nogometu